est une expression anglaise signifiant littéralement « baiser français » et désignant le baiser amoureux aux États-Unis et dans certains pays non-francophones.

Cinéma 

 French Kiss, comédie romantique américaine de  sorti en 1995 ;
 French Kiss, comédie romantique québécoise de Sylvain Archambault sorti en 2011 ;
 , court métrage de John Gray sorti en 2015.

Musique

Label 

 , label indépendant basé à New York, lancé en 1999.

Groupe 

 , groupe pop féminin japonais.
 , groupe rock masculin français.

Album 

 , album d'Estelle Desanges sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1989 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 French Kiss, chanson de Black M présente sur l'album Éternel Insatisfait sorti le .

Divers 
 Le  est un yacht qui, skippé par Marc Pajot en , a atteint les demi-finales de la coupe Louis-Vuitton à Fremantle en Australie-Occidentale.

Voir aussi